Lignon bezeichnet:

 Lignon (Marne), französische Gemeinde im Département Marne
 Lignon (Ardèche), Fluss in Frankreich, ein Nebenfluss der Ardèche

mit Zusatz:
 Lignon du Forez, Fluss in Frankreich, ein Nebenfluss der Loire
 Lignon du Velay, Fluss in Frankreich, ein Nebenfluss der Loire 
 Fay-sur-Lignon, französische Gemeinde im Département Haute-Loire
 Le Chambon-sur-Lignon, französische Gemeinde im Département Haute-Loire
 Saint-Maurice-de-Lignon, französische Gemeinde im Département Haute-Loire
 Cité du Lignon, Großsiedlung im Westen des Kanton Genf, Schweiz

Lignon ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne-Frederic Lignon (1779–1833), französischer Kupferstecher
 Henri Lignon (1884–1935), französischer Radrennfahrer